Szabados János (1839–1891) királyi tanácsos, költő, műfordító
 Szabados János (1937–2021) festő